Alexandrou ist der Familienname folgender Personen:
 Aris Alexandrou (1922–1978), griechischer Schriftsteller
 Yorgo Alexandrou (* 1972), armenischer Bobsportler